Крин:
 топоним
 Крин — село в Болгарии;
 Крин — коммуна в Германии;
 АО «Крин» (Кировский завод «Красный инструментальщик») — инструментальный завод в городе Кирове.
 Крин, Том — британский мореплаватель и исследователь Антарктики (1877—1938)